Григорий Филатов:
 Филатов, Григорий Иванович (1918—2000) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филатов, Григорий Михайлович (1958—2012) — скульптор, заслуженный художник Республики Мордовия.